Флориан Зебжидовский (; ? — ) — королевский дворянин (с 1538) и секретарь (с 1548), каштелян освенцимский и бургграф краковский (с 1552 г.), каштелян любельский (1554—1562), староста садецкий и тышовецкий, гетман польный коронный (1561—1562).

Биография 
Сын ротмистра королевского Яна Зебжидовского (ум. до 1538). С 1538 г. был дворянином при польском короле Сигизмунде Старом. В 1548 г. получил должность королевского секретаря. В 1552 г. Флориан Зебжидовский был назначен каштеляном освенцимским и бургграфом краковским. В 1554 г. получил должность каштеляна любельского. В 1561—1562 гг. был польным (надворным) гетманом коронным.

Был женат на Софье Дзиковне. Дети: Николай Зебжидовский (1553—1620), генеральный староста краковский (1585), воевода любельский (1589), великий маршалок коронный (1596—1601), воевода краковский (1601—1620), староста ланцкоронский. Главный руководитель рокоша Зебжидовского.

Ссылки 
 Dzieje Rodu Zebrzydowskich

Гетманы польные коронные
Каштеляны освенцимские
Флориан
Каштеляны люблинские
Бургграфы краковские